Ali, Alì eller ALI kan syfta på:

 Ali (namn) – ett för- och efternamn samt personer med namnet
 Ali (kortfilm) – en svensk kortfilm från 1981 av Muammer Özer
 Ali (film) – en amerikansk film från 2001 om boxaren Muhammad Ali, med Will Smith i titelrollen
 Arbetslivsinstitutet – ett tidigare svenskt nationellt forskningsinstitut och kunskapscentrum för arbetslivsfrågor, som existerade 1995–2007

Geografi

Djibouti

 Ali Sabieh – en stad

Förenade arabemiraten

  Jebel Ali – en hamnstad i Dubai

Italien 

 Alì – en kommun i Sicilien, Messina,

Kazakstan 

 Ali (ort), Almaty,

Kina 

 Ngari Diqu, prefektur, Tibet, 

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Kazakstanförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar